Plaatsen in Duitsland:
 Asbeck (Münsterland), een dorp in de gemeente Legden
 Asbeck (Gevelsberg), een gehucht in het westen van de gemeente Gevelsberg
 Asbeck (Menden), een gehucht in het zuidoosten van de gemeente Menden (Sauerland).

Het Sticht Asbeck en het adellijke geslacht Van Asbeck zijn gerelateerd aan Asbeck (Münsterland).